Вита́лий Кра́вченко:
 Кравченко, Виталий (род. 1966) — американо-канадский актёр.
 Кравченко, Виталий Васильевич (род. 1984) — белорусский актёр, радиоведущий.
 Кравченко, Виталий Семёнович (1937—2013) — заслуженный тренер России.